Dödören kan syfta på:

Finland 

 Dödören, Kimitoön, Åboland, 
 Dödören, Hangö, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar